Nocenti – cognome italiano
 Ann Nocenti – fumettista, scrittrice, regista e giornalista statunitense
 Cyril Nocenti – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino francese